ВАЗ-21179 — семейство бензиновых 4-цилиндровых инжекторных двигателей производства российской компании «АвтоВАЗ». Производится с февраля 2016 года. Был создан на основе двигателя ВАЗ-21127 (1600 куб.см.) — за счёт увеличения хода поршней. Предназначен для установки в автомобили семейства Xray и Vesta, а также Largus. По состоянию на июль 2017 года, устанавливается в модели Lada Xray и Lada Vesta. Комплектуется механической и «роботизированной» (АМТ) коробками передач.

К особенностям данного двигателя относятся:
 наличие механизма регулирования фаз на впускном распределительном валу;
 дроссельная заслонка без механического привода (Е-газ);
 облегчённая шатунно-поршневая группа с полностью взаимозаменяемыми шатунами поршней (выполнены в одном весовом классе и потому не нуждаются в подборе по весу).''

Допускается эксплуатация на бензине АИ‑92. Масса: 99,3 кг. Расчётный ресурс: 220 000 км. По утверждению разработчиков, при надлежащем уходе ресурс может достигать 400 тысяч км.

Двигатель соответствует экологическим нормам Евро-5. Ведутся работы над повышением экологичности этого двигателя с целью достижения соответствия нормам Евро-6, которые начнут действовать в Европе с 2020 г. Удельный расход топлива — 370 г/(кВт·ч).

Автомобили с двигателем ВАЗ-21179

Примечания 

ВАЗ-21179
Бензиновые двигатели